Quintus Marcius Philippus ist der Name folgender Personen:

* Quintus Marcius Philippus (Konsul 281 v. Chr.), römischer Politiker
 Quintus Marcius Philippus (Konsul 186 v. Chr.) (* ~229 v. Chr.), römischer Politiker